Vietmeyer ist der Familienname folgender Personen:

 Georg Vietmeyer (1864–1940), deutscher Richter und Reichstagsabgeordneter
 Heinrich Vietmeyer (1791–1854), deutscher Vollmeier und Politiker